C17:

 Sauber C17 — болид Формулы-1 команды Sauber Petronas.
 Boeing C-17 Globemaster III — американский военно-транспортный самолёт.